Bourchier ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Bourchier, 7. Baroness Bourchier († 1571), englische Adlige
 Bartholomew Bourchier, 3. Baron Bourchier († 1409), englischer Adliger
 Edward Bourchier († 1460), englischer Ritter
 Elizabeth Bourchier, 4. Baroness Bourchier (um 1399–1433), englischer Adliger
 Harry Bourchier (* 1996), australischer Tennisspieler
 Henry Bourchier, 1. Earl of Essex, 1. Viscount Bourchier, 5. Baron Bourchier (um 1404–1483), englischer Adliger
 Henry Bourchier, 2. Earl of Essex, 2. Viscount Bourchier, 6. Baron Bourchier (um 1472–1540), englischer Adliger
 Humphrey Bourchier of Berners (um 1440–1471), englischer Ritter
 Humphry Bourchier, 1. Baron Cromwell († 1471), englischer Adliger

 Robert Bourchier, 1. Baron Bourchier († 1349), englischer Adliger

 William Bourchier, 1. Count of Eu (um 1374–1420), englischer Adliger
 William Bourchier, Viscount Bourchier († 1480), englischer Adliger